Billy Taylor (bassist) (1906-1986), Amerikaanse jazztubaïst en contrabassist.
 Billy Taylor (pianist) (1921-2010), Amerikaans jazzpianist en -componist.